Amerikai Egyesült Államok
 Eagle Lake (Florida)
 Eagle Lake (Illinois)
 Eagle Lake (város, Maine)
 Eagle Lake (statisztikai település, Maine)
 Eagle Lake (Minnesota)
 Eagle Lake (Texas)
 Eagle Lake (Wisconsin)